Флаг Константиновского района — официальный символ Константиновского района Донецкой области, утверждённый 12 декабря 2002 года решением сессии Константиновского районного совета.

Описание 

Флаг представляет собой прямоугольное синее полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, а в верхнем древковом углу находится жёлтый сноп.

См. также 

Герб Константиновского района (Донецкая область)
Константиновский район (Донецкая область)

Источники 
 .

Ссылки 

 Флаг Константиновского района. «Украинская геральдика».

Флаги районов Донецкой области
Константиновский район (Донецкая область)
Флаги с изображением снопа